Modrzew est le nom de :

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Łódź
 Modrzew, village 
dans la voïvodie de Mazovie
 Modrzew, village du powiat de Gostynin
 Modrzew, village du powiat de Siedlce